Largie Castle ist der Name folgender Gebäude in Argyll and Bute, Schottland, Vereinigtes Königreich:

 Largie Castle (Rhunahaorine), Burgruine
 Largie Castle (Tayinloan), Herrenhaus